1. arméfördelningen eller I. arméfördelningen är ett namn på en arméfördelning och kan avse:

I. arméfördelningen (1893–1927)
I. arméfördelningen (1937–1942)
1. arméfördelningen (1941–1991)